Gonydactylus är ett släkte av ödlor. Gonydactylus ingår i familjen geckoödlor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
Gonydactylus

fr:Gonydactylus
nl:Gonydactylus